Alboeza puede referirse a:
 El nombre común de la planta Malva neglecta.
 El nombre común de la planta Malva sylvestris.